Astronomia – scienza che si occupa dell'osservazione e della spiegazione degli eventi celesti nello spazio. 
Astronomia – poema perduto attribuito a Esiodo (VIII secolo a.C.)
Astronomia – singolo di Tony Igy del 2010
De Astronomia – trattato astronomico di Igino (I secolo)
L'Astronomia – rivista scientifica fondata nel 1978
1154 Astronomia – asteroide della fascia principale